Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Pancho Gonzales e Tom Gorman 6-7, 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1973